Empath peut faire référence à :
 Empath, personnage appartenant à l'univers des comics Marvel.
 Empath, dix-huitième album studio du musicien canadien Devin Townsend.
 The Empath, le douzième épisode de la troisième saison de la série télévisée Star Trek.